Setschan bezeichnet folgende Orte im Banat

 Sečanj, serbische Stadt in der Provinz Vojvodina (ungarisch Torontálszécsány)
 Seceani, rumänisches Dorf im Kreis Timiș (ungarisch: Temesszécsény)